Марченко Володимир Вікторович — мер Вінниці з грудня 1964 року по 15 листопада 1968 року.
 Марченко Володимир Олександрович (математик) — український науковець-математик. 
 Марченко Володимир Олександрович (політик) — український політик. 
 Марченко Володимир Романович — український політик, заступник голови ПСПУ.